Das Bildungsministerium Namibias bezeichnet

 Ministerium für Höhere Bildung (Namibia), Ministerium für Höhere Bildung, Training und Innovation
 Kultur- und Bildungsministerium (Namibia), Ministerium für Bildung, Kunst und Kultur